Агапий Гончаренко (настоящие имя и фамилия Андрей Онуфриевич Гумницкий) (1832—1916) — украинский священник, издатель и общественный деятель, один из первых украинских политических эмигрантов в США, дьякон русской посольской церкви в Афинах, корреспондент, наборщик Вольной русской типографии в Лондоне.

Биография 
Родился в семье священника. В 1853 году окончил Киевскую духовную семинарию, служил дьяконом русской посольской церкви в Афинах.

За разоблачительные письма в Лондон к Александру Герцену выслан в Россию. По дороге бежал в Лондон. В 1860—1861 годах был наборщиком Вольной русской типографии Герцена, поместил в «Колоколе» некролог о Т. Г. Шевченко и другие материалы, выпустил «Стоглав» с предисловием.

Начиная с 1861 года печатался под псевдонимом Агапий Гончаренко, дабы не подвергать репрессиям родственников, оставшихся в Российской империи.

Спасаясь от преследований российской охранки, с 1864 года жил в США. Преподавал греческий язык и совершал богослужения на греческом и церковнославянском языках для небольших российских и греческих общин. Печатался в журналах, был членом редколлегии библейского общества и редактировал перевод Библии на арабский язык.

Издавал русскоязычную газету «Вестник Аляски» («Alaska Herald», Сан-Франциско, 1868—1872) с русским приложением «Свобода», которые были ориентированы на бывших подданных Российской империи, продолжавших жить на Аляске после её продажи в 1867 Соединённым Штатам. В 1873 году газета «Свобода» выходила на русском, английском и украинском языках, став первой русскоязычной и украиноязычной газетой в США. В 1890-х годах был связан с украинской радикальной партией (М. И. Павлик и др.). Впоследствии продал типографию американцу Г. Джорджу. Часть полученных от продажи средств передал Смитсонскому институту в Вашингтоне и Библиотеке Конгресса США. Русские шрифты передал Банкрофтской типографии в Сан-Франциско.

В конце жизни сочетался гражданским браком с Альбиной Цитти (итальянкой по происхождению). Жил в городе Хейвард. Умер 5 (по другим данным — 3 или 6) мая 1916 года. Похоронен вместе с женой на ферме, которая занесена в официальный список исторических мест Калифорнии под номером 1025. 15 мая 1999 года бывший хутор Агапия Гончаренко получил статус государственного заповедника «Украина».

Примечания

См. также 
 Русский язык на Аляске

Ссылки 
 
 Віталій Абліцов «Галактика „Україна“. Українська діаспора: видатні постаті» — К.: КИТ, 2007. — 436 с.
 Варварцев М. М., Агапій Гончаренко — піонер украінської еміграції в США, «Український історичний журнал», К., 1969, № 6.
 Козак у рясі. Як «аляскоман» Андрій Гончаренко український дух на весь світ поширював. Україна Молода. Номер 142 за 26.09.2012.

Выпускники Киевской духовной семинарии